

Geografia 
 Mello – comune italiano in Lombardia
 Val di Mello – valle affluente della Val Masino in Valtellina
 Mello – località del comune di Gaiole in Chianti in Toscana
 Mello – comune della California
 Mello – comune francese dell'Oise

Persone 
 Anna Vania Mello – ex pallavolista italiana
 Bruno Mello pittore e scenografo italiano
 Craig Cameron Mello – biochimico statunitense
 Dayane Mello – modella e personaggio televisivo brasiliana naturalizzata italiana
 Mello da Gubbio – pittore italiano
 Ricardo Mello – tennista brasiliano
 Sheila Mello – ballerina e attrice brasiliana
 Vinicius Mello – calciatore brasiliano

Altro 
 Mello – personaggio del manga Death Note
 Mello – cognome portoghese

Pagine correlate 
 De Mello